Вторая хорватская футбольная лига 2007/2008 годов () — 17-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начался 18 августа 2007 года и закончится 11 мая 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2007/2008
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2007 году
Спорт в Хорватии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008